Barclay House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Barclay House (Bedford, Pennsylvania), NRHP-ID 78002342
 Barclay House (West Chester, Pennsylvania), NRHP-ID 02000380